Il Torneo Benefico Lombardo (o più semplicemente Torneo Lombardo), disputato fra il 31 dicembre 1944 e l'8 luglio 1945, vide la partecipazione delle più importanti squadre calcistiche lombarde dell'epoca, alle quali si aggiunse il club piemontese del Novara. A causa della guerra in atto, infatti, il campionato italiano di calcio era stato annullato.

Il torneo ebbe uno svolgimento particolarmente travagliato, sia per gli eventi bellici e postbellici, sia per i numerosi rinvii dovuti alle nevicate invernali, sia per il ritiro di Gallaratese e  al termine del girone di andata. In seguito a questo doppio ritiro, il Direttorio 2ª Zona (Lombardia), a cui era demandata la gestione del torneo, decise di ridefinire il calendario, che perciò non si presenta con andata e ritorno simmetrici.

Dopo il predominio del Novara durante i primi mesi del torneo, nel girone di ritorno si ebbe la rimonta del , che si laureò campione lombardo, sconfiggendo il Novara per 2-1 nella partita decisiva, giocata al Sinigaglia il 29 giugno 1945.

Classifica finale

Risultati

Girone di andata

Girone di ritorno

Squadra campione 
Formazione tipo: Giuseppe Romano (20 presenze), Felice Cerri (19), Ermelindo Lovagnini (20); Osvaldo Fattori (16, con 4 reti), Luciano Ramella (20), Massimiliano Zandali (15, con 1 rete); Elvezio Granata (17, con 7 reti), Guido Quadri (17, con 1 rete), Giorgio Aebi (20, con 14 reti), Mario Bandirali (14), Francesco Pesenti (20, con 5 reti).
Altri giocatori: Mario Sichel (11 presenze, con 3 reti), Annibale Frossi (5, con 2 reti), Angelo Solbiati (4), Gianmarco Mezzadri (2).
Allenatore: Angelo Benincasa.

Classifica marcatori

Note

Bibliografia

La Gazzetta dello Sport, gennaio - luglio 1945.
Corriere della Sera, gennaio - aprile 1945.
Corriere d'Informazione, maggio - luglio 1945.

Calcio in Lombardia
Calcio nel 1944
Calcio nel 1945
Competizioni calcistiche italiane durante periodi bellici